Wulff er et navn og primært et efternavn. Følgende er artikler der har med navnet Wulff at gøre.

Kendte personer med navnet Wulff:
 Mikael Wulff,stand-up komiker
 Thorbjørn Wulff, musiker
 Peter Frederik Wulff, 1774 – 1842 var søofficer.

Andet:
 Dolph & Wulff, Ungdomsprogram – satire